Meßhausen ist der Name folgender Orte:

 Meßhausen (Fronreute), Ortsteil von Fronreute im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Meßhausen (Wolpertswende), Ortsteil von Wolpertswende im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Meßhausen (Soltau), Teil des Ortsteils Marbostel der Stadt Soltau im Heidekreis, Niedersachsen